En Pologne,  Łubnice désigne :

dans la voïvodie de Łódź
 gmina de Łubnice, dans le powiat de Wieruszów, 
 Łubnice, un village, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 gmina de Łubnice, dans le powiat de Staszów, 
 Łubnice, un village, chef-lieu de cette gmina.